Хельджи Деам Сиска (; род. 27 июля 1990, Торсхавн) — фарерский шахматист, гроссмейстер (2017).

В составе национальной сборной участник 6-и Олимпиад (2006—2016) и 20-го командного чемпионата Европы (2015).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Фарерских островов